

Geografia 
 Reitz – città della municipalità locale di Nketoana (Sudafrica)

Persone 
 Deneys Reitz – politico sudafricano
 Edgar Reitz – regista e sceneggiatore tedesco
 Heinrich Reitz – rugbista a 15 tedesco

Pagine correlate

 Reiz